П'ятничанська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 П'ятничанська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район